Riga Masters 2016 – pierwszy rankingowy turniej snookerowy sezonu 2016/2017 rozegrany został w dniach 22-24 czerwca 2016 roku w Arena Riga w Rydze (Łotwa).

Nagrody 
 Zwycięzca: € 50 000 
 II miejsce: € 25 000 
 Półfinalista: € 15 000 
 Ćwierćfinalista: € 6 000 
 Runda 3: € 3 000 
 Runda 2: € 1 400 
 Runda 1: € 700

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: € 2 000
 Najwyższy break kwalifikacji: € 200

 Pula nagród: € 200 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 138  Martin O’Donnell
 135  Zhao Xintong
 134, 102  Jimmy Robertson
 132  Zhou Yuelong
 130  Ian Burns
 125  Mark Davis
 124  Gary Wilson
 123  Mark Williams
 118  Michael Holt
 117, 110, 107  John Astley
 115  Stuart Bingham
 112, 107  Anthony McGill

 108, 104, 100, 100  Neil Robertson
 108  Li Hang
 106  Stuart Carrington
 105, 100  Sean O’Sullivan
 105  Jack Lisowski
 105  Fergal O’Brien
 103  Yan Bingtao
 103  Judd Trump
 102  Xiao Guodong
 101  Jamie Cope
 100  Marco Fu

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 2-4 czerwca w Preston Guild Hall, Preston. Wszystkie mecze bęły rozgrywane do 4 wygranych frame’ów. Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
 135, 111  John Higgins
 131  Mark King
 121  Anthony Hamilton
 120, 100  Stuart Carrington
 111  Li Hang
 110, 108  Mark Williams
 110  John Astley
 110  Peter Ebdon
 108  Zhang Anda
 104  Mike Dunn
 103  Mark Selby
 101  Joe Perry

Linki zewnętrzne 
 Riga Masters 2016 na portalu snookerworld.pl

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w sporcie
Rankingowe turnieje snookerowe
Sport w Rydze
2016 na Łotwie